Остап Панчишин — український музикант і композитор, лідер музичного проекту PANCHYSHYN, раніше поп-рок гурту «Патриція».

Біографія 
Остап Панчишин народився 13 травня 1987 року у Новому Роздолі (Львівська область). Там відвідував загальноосвітню школу та музичну школу (клас скрипки).

У 13 років разом з батьками переїхав до Львова. Тут він навчався у ліцеї No_5 ім. Іллі та Іванни Кокорудзів ЛМР (тоді:СЗШ No_5). У 2001 році після випуску зі школи вступив до Львівського державного музичного училища імені С. П. Людкевича.

У 2003 році разом з друзями заснував музичний гурт «Кожному Своє», який швидко став популярним серед молоді завдяки пісні «Так Хочеться Тиші». Група виступала та посідала призові місця на фестивалях «Червона Рута», «Тарас Бульба», ін.

У 2006 році Остап Панчишин продовжив здобувати музичну освіту у львівській національній музичній академії імені М. Лисенка (курс Зінаїди Остафійчук).

Паралельно з навчанням Остап активно займався розвитком власного колективу. У 2009 році група виступила у Львівській обласній філармонії зі симфонічним оркестром. Здобутий тут досвід музиканти використали у 2011 році, коли вибороли ґрант від одного з мобільних операторів на втілення проекту «Рок-Симфонія» (2011 рік).

У 2012 році, після закінчення музичної академії, Остап Панчишин увесь час приділяє роботі в групі. «Кожному Своє» було перейменовано на «Патрицію», група змінила звучання, плідно працювала у студії, просувала нові треки на радіо і у 2013 році випустила дебютний альбом «Лечу». Того ж року музикантів запросили до США на український фестиваль Uketoberfest.

Улітку 2013-го «Патриція» взяла участь у фестивал «Франко.Missia», спеціально для якого записала пісню на слова Івана Франка «Пташко».

У 2014 році Остап Панчишин заявив про себе як про композитора - він став автором саундтреку до вистави «Садок Вишневий» у Львівському театрі ляльок (режисер Сергій Брижань). Тоді ж у мережі Інтернет у вільному доступі з'явився однойменний альбом інструментальної музики - Остап Панчишин «Садок Вишневий».

Улітку 2014-го року «Патриція» береться до роботи над другим студійним альбомом, куди увійдуть уже оприлюднені синґли «Пташко», «Давай!».

Піснею "Бути Собою" долучився до акції "Так працює пам'ять", присвяченої пам'яті Данила Дідіка і всім, хто віддав життя за незалежність України.

Сім'я 

Батько Орест Панчишин - музикант, екс-учасник групи «Пласт» (зараз грає у «Патриції»), виступає як сесійний музикант.

Мати Ірина Панчишин - музикантка, поетка.

Брат Лесь Панчишин - художник, відео-режисер, фотограф.

Додатково 

Улюблена книга - Стінґ «Broken Music», Харукі Муракамі «Погоня за Вівцею».
Улюблені виконавці - Sting, Fink, Pink Floyd, Radiohead.

Остап грає на бас-гітарі від фірми «Lakland».

Життєве кредо: «Працювати!»

Посилання 
 Офіційний сайт гурту «Патриція»
 Сторінка у мережі Facebook

Примітки 

Панчишин
Панчишин
Панчишин
Панчишин